Artur Michalak – polski matematyk, pracownik naukowy Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
 Artur Michalak – polski profesor nauk chemicznych (tytuł profesora w roku 2009), pracownik naukowy Wydziału Chemii UJ

Przypisy